Села:
 Щербані — Миколаївська область, Вознесенський район
 Щербані — Полтавська область, Полтавський район
 Щербані — Хмельницька область, Старосинявський район
Місцевість:
 Щербані — місцевість Полтави